Чемпионаты Таджикистана по шахматам проводятся с 1932 г. Регулярными соревнования стали в 1945 г.

По состоянию на 1961 г. 11-кратным чемпионом Таджикской ССР был Н. Н. Гусев.

Женские чемпионаты проводятся с 1951 г.

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты 

Список неполон. Также чемпионами становились Михаил Говбиндер (неоднократно), Одил Сабитов и другие.

Женские чемпионаты 

Список неполон.

Примечания 

Таджикистан